A magyar történelem során több Lengyel nevű család is felbukkant, de ezek többnyire csekély jelentőséggel bírtak. Említésre méltóak a következők:
  nemes és báró [[Lengyel család (lengyeltóti)|lengyeltóti Lengyel család]]: a tehetős zalai és somogyi földbirtokos történelmi család volt.
 Sásvári Lengyel család: Ugocsa vármegye egyik nemesi családja volt, egyik tagja, Jakab 1442-ben vármegyéje alispánja volt;
 Simai Lengyel család: Békés vármegye egyik XV. században említett családja;
 Szakállosfalvi Lengyel család: e családból János tiszántúli kerületi táblai jegyző 1844-ben;
 Primiszlói Lengyel család: erdélyi nemesi család, orvosokat, tanárokat és ügyvédeket adtak a 19. században;
 Tordai Lengyel család: szintén erdélyi család, Torda és Vízakna környékén viseltek hivatalokat.